Belozerskij rajon 
 Belozerskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Kurgan
 Belozerskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Vologda